Wismut Karl-Marx-Stadt steht für folgende Sportgemeinschaften aus Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz):
 BSG Wismut Karl-Marx-Stadt, eine Betriebssportgemeinschaft
 SC Wismut Karl-Marx-Stadt, Sportclub der Sportvereinigung Wismut